Die 36. Skibob-Weltmeisterschaften fanden vom 26. Februar bis 2. März 2014 in Spital am Semmering im österreichischen Bundesland Steiermark statt. Ausgetragen wurden ein Super-G, ein Riesenslalom, ein Slalom und eine Kombination, die sich aus den Ergebnissen des Riesenslaloms, Slaloms und des Super-Gs zusammensetzt. Aus organisatorischen Gründen musste die Schweiz die Durchführung der Weltmietmeisterschaften der Allgemeinen Klassen an Österreich zurückgeben. So wurde die Veranstaltung gemeinsam mit den Nachwuchsklassen abgehalten.

Teilnehmer 

Teilnehmerländer und Anzahl der Starter in Klammern:

Damen & Herren

Streckendaten  

Alle Wettbewerbe wurden auf der Skibobpiste Schieferwiese-Stuhleck () in Spital am Semmering ausgetragen. Rennleiter aller Wettbewerbe war Richard Pink, Technischer Delegierter der FISB der Schweizer Rolf Ries und Chef der Torrichter Engelbert Hanl. Durchführende Vereine waren der SBC Wiener Neustadt und WSV Spital am Semmering.

Medaillenspiegel

Ergebnisse Damen

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Ergebnisse Herren

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Jugend-, Schüler- und Altersklassen

Streckendaten

Medaillenspiegel

Ergebnis Übersicht

Weblinks

Einzelnachweise 

2014
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Spital am Semmering